

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Lakeside – CDP della Contea di San Diego, California
 Lakeside – centro abitato della Contea di Jefferson, Colorado
 Lakeside – census-designated place della Contea di Clay, Florida
 Lakeside – città della Contea di Buena Vista, Iowa
 Lakeside – città della Contea di Miller, Missouri
 Lakeside – census-designated place della Contea di Flathead, Montana
 Lakeside – città della Contea di Coos, Oregon
 Lakeside – città della Contea di San Patricio, Texas
 Lakeside – città della Contea di Tarrant, Texas
 Lakeside – census-designated place della Contea di Henrico, Virginia
 Lakeside – città della Contea di Douglas, Wisconsin

Musica 
 Lakeside – gruppo musicale funk statunitense